More Than This – secondo album dei The Age of Information, realizzato in una prima versione nel 2005 e successivamente pubblicato nel 2011
More Than This – singolo dei Roxy Music pubblicato nel 1982, dall'album Avalon
More Than This – raccolta dei Roxy Music e Bryan Ferry pubblicata nel 1995
More Than This – singolo di Peter Gabriel pubblicato nel 2002, dall'album Up
More Than This – singolo dei One Direction pubblicato nel 2012, dall'album Up All Night
More Than This – romanzo di Patrick Ness pubblicato nel 2021